2006 год в боксе.

События 
 Армянский боксёр Артур Абрахам получил немецкое гражданство.

Любительский бокс

Чемпионат мира 
Чемпионат мира среди мужчин не проводился.

Среди женщин чемпионат мира прошёл в Нью-Дели, Индия с 18 по 23 ноября. Чемпионками мира стали:
 46 кг:  M. C. Mary Kom
 48 кг:  Ри-Янг Хьянг
 50 кг:  Хасибе Еркоч
 52 кг:  Сарита Деви
 54 кг:  Софья Очигава
 57 кг:  Yum Kum Ju
 60 кг:  Кэти Тэйлор
 63 кг:  Jenny R. L.
 66 кг:  Aya Cissoko
 70 кг:  Аниан Фортин
 75 кг:  Lekha K.C.
 80 кг:  Ирина Синетская
 86 кг:  Елена Суркова

Чемпионат Европы 
Чемпионат Европы по боксу прошёл с 12 по 23 июля в городе Пловдив, Болгария. На чемпионате Европы доминировали российские спортсмены, завоевавшие 9 золотых медалей из 11. Чемпионами стали:
 до 48 кг:  Давид Айрапетян
 до 51 кг:  Георгий Балакшин
 до 54 кг:  Али Алиев
 до 57 кг:  Альберт Селимов
 до 60 кг:  Алексей Тищенко
 до 64 кг:  Борис Георгиев
 до 69 кг:  Андрей Баланов
 до 75 кг:  Матвей Коробов
 до 81 кг:  Артур Бетербиев
 до 91 кг:  Денис Поятсика
 свыше 91 кг:  Ислам Тимурзиев

Профессиональный бокс

Начали карьеру 
 7 января Александр Алексеев — российский боксёр, чемпион мира среди любителей, провёл первый профессиональный бой против чеха Томаша Мражека.

Завершили карьеру 
 Ноэль Арамбулет — венесуэльский боксёр-профессионал, выступающий в минимальной (Minimumweight) весовой категории. Является чемпионом мира по версии ВБА (WBA).

Чемпионские бои

Тяжёлый вес (200+ фунт., 90.7+ кг) 
 3 июня россиянин Николай Валуев провёл защиту чемпионского титула против ямайского боксёра Оуэна Бэка, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде.
 12 августа россиянин Олег Маскаев нокаутом в 12 раунде завоевал титул чемпиона мира по версии ВБС против американца Хасима Рахмана.
 10 декабря россиянин Олег Маскаев успешно провёл добровольную защиту титула против боксёра из Уганды Питера Охелло.
 22 апреля Владимир Кличко завоевал чемпионские тиулы IBF,IBO победив техническим нокаутом в 8 раунде американского бойца Криса Берда

Средний вес (160 фунт., 72.6 кг) 
 13 мая: защита Артуром Абрахамом титула чемпиона по версии МБФ против ганца Кофи Янтуа.
 23 сентября: армянский боксёр Артур Абрахам провёл успешную защиту титула чемпиона по версии МБФ против колумбийца Эдисона Миранды. Несмотря на сломанную в пятом раунде челюсть, Артур одержал победу по очкам.

Минимальный вес (105 фунт., 47.6 кг)

Интересные факты 

 В 2006 году «Первый канал» завершил показ 9 июля — последний боксёрский матч: Роман Кармазин против Кори Спинкса.
 А 5 ноября 2006 года на Первом канале: Сергей Ляхович против Шеннона Бриггса.

См. также